O termo Jan Brueghel pode referir-se a:
Jan Brueghel, o Velho, pintor flamengo (1568 — 1625)
Jan Brueghel o jovem, pintor flamengo (1601 — 1678), filho de Jan Brueghel, o Velho.

Desambiguação